Metato – seccatoio, costruzione in pietra o mattoni per l'essiccazione delle castagne
 Metato – frazione del comune di Camaiore in provincia di Lucca
 Metato – frazione del comune di San Giuliano Terme in provincia di Pisa